Яцунский — фамилия.

Известные носители:
 Яцунский, Виктор Корнельевич (1893—1966) — российский историк, специалист в области исторической географии и экономической истории России.
 Яцунский, Игорь Марианович (1916—1983) — российский военный учёный в области ракетно-космической техники, создатель теории баллистических расчётов многоступенчатых ракет пакетной схемы, лауреат Ленинской премии (1957). Племянник В. К. Яцунского.